Одна ночь любви:
 «Одна ночь любви» — американская музыкальная мелодрама 1934 года.
 «Одна ночь любви» — российский сериал 2007 года.